Miejscowości w USA:
 White Pine – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Ontonagon
 White Pine – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 White Pine (ang. White Pine Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo White Pine (ang. White Pine County) – w stanie Nevada